Фле () — муніципалітет у Франції, у регіоні Бургундія-Франш-Конте, департамент Кот-д'Ор
 Фле () — муніципалітет у Франції, у регіоні Пеї-де-ла-Луар, департамент Сарта
 Фле () — муніципалітет у Франції, у регіоні Бургундія-Франш-Конте, департамент Сона і Луара
 Фле () — муніципалітет у Франції, у регіоні Бургундія-Франш-Конте, департамент Йонна
 Фле () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент В'єнна